Сан Хуан Јукуита има више значења:

 Општина Сан Хуан Јукуита (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Јукуита (Сан Хуан Јукуита, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику